Huegelia cyanea är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Huegelia cyanea ingår i släktet Huegelia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
cyanea